Milgrom ist der Name von

 Al Milgrom (* 1950), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
Felix Milgrom (1919–2007), US-amerikanischer, aus Polen stammender Immunologe und Mikrobiologe
 Jacob Milgrom (1923–2010), amerikanisch-israelischer Rabbiner und Religionswissenschaftler
 Mordehai Milgrom (* 1946), israelischer Physiker
 Paul Milgrom (* 1948), US-amerikanischer Ökonom